Hausgraben ist ein Gewässername:

 Hausgraben (Lobau), teilweise verkümmerter Donau-Altarm in der Oberen Lobau, der auf Höhe der Napoleon Schanze vom Oberleitner Wasser, einem Nebenarm des Mühlwassers abzweigt, Wien
 Hausgraben (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Loisach bei Bichl) vor Bichl, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hausgraben (Strem), linker Zufluss der Strem bei Markt Strem, Bezirk Güssing, Burgenland

Siehe auch:
 Hausbach